Eesti Noortekoondi nebo také Estonská hokejová reprezentace do 18 let byl hokejový tým z Estonska, který hrával na nejvyšší ligu estonského svazu ledního hokeje. Eesti Noortekoondis v současné době (2008) hraje svůj první rok v lize.

Reference

Související články 
 Estonská hokejová reprezentace

Estonsko do 18 let
Estonsko do 18 let